Cracking puede referirse a:
 El cracking (o craqueo); en química, descomposición de una molécula compleja en otras más pequeñas.
 El cracking informático; conducta delictiva en la cual un individuo (denominado cracker) altera, modifica, elimina o borra los datos de un programa o documento informático con la finalidad de obtener un beneficio de dicha alteración; también puede referirse a las prácticas específicas de dicha conducta:
 El password cracking, quebrantamiento de la seguridad de una contraseña o password.
 El system cracking, quebrantamiento de la seguridad de un sistema informático.
 El software cracking, quebrantamiento de la seguridad anticopia o antipiratería de un software.